Intervozes é uma associação brasileira (Coletivo Brasil de Comunicação Social) que trabalha pela efetivação do direito humano à comunicação.

Foi fundada em 2003 e tem como princípio lutar pelo direito humano a comunicação.

Ligações externas

Associações do Brasil
Organizações não governamentais de direitos humanos do Brasil